OCS steht für:
 Office Communications Server, ein Serverprodukt von Microsoft für VoIP, Instant Messaging usw.
 Officer Candidate School oder Officer Cadet School, die englische Bezeichnung für Offizierschule
 Omul cu Șobolani, eine rumänische Rockband
 Online Charging System, 3GPP-Netzelement im Mobilfunkkernnetz, das das Datenvolumen pro Kunde zählt und vergebührt
 On the Course Side, Boot war Frühstarter bei P- oder Z-Start oder hat gegen die „I-Flag-Regel“ verstoßen.(Segelregattaregeln)
 Open Collaboration Services, eine offene und herstellerunabhängige REST-basierte API zur Realisierung des Social Desktop
 Oracle Collaboration Suite, ein Produkt der Firma Oracle
 Original Chip Set (Original-Chipsatz), eine Komponente des Homecomputers Amiga

Siehe auch:
 OCS Inventory NG

OCS